Пчелин (Пчёлин) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Пчёлин, Владимир Николаевич (1869—1941) — русский художник.
 Пчелин, Валерий Павлович (род. 1962) — российский художник и скульптор.

Топоним 
 Пчелин — село в Болгарии, в Бургасской области.
 Пчелин — село в Болгарии, в Софийской области.